Jeff Smith, comicaire estatunidenc.
 Jeff Smith (motociclista), pilot de motocròs nascut el 1934 el nom complet del qual és Jeffrey Vincent Smith.